Loaded (álbum)
 Loaded (banda)
 Loaded (revista)

Desambiguação